

Nom commun 

Cartouche peut désigner :
 un objet contenant un produit particulier (au féminin) :
 une cartouche, ensemble permettant de charger une arme à feu ;
 de manière imagée, une cartouche, appellation familière d'un plaquage puissant au rugby à  ;
 une cartouche informatique, boîtier contenant un circuit imprimé et un logiciel ou des extensions au système d'un micro-ordinateur ou d'une console de jeu ;
 dans le cas d'un jeu, on parle plus particulièrement de cartouche de jeu vidéo ;
 une cartouche audio, type de média contenant une bande magnétique destinée aux enregistrements sonores ;
 une cartouche d'encre est utilisée par les stylos-plume et certaines imprimantes ;
 une cartouche, emballage groupant plusieurs paquets de cigarettes ;
 une cartouche, étui étanche à la lumière pour préserver une pellicule photographique ;
 un motif ornemental contenant généralement une inscription (au masculin) :
 un cartouche, symbole hiéroglyphique contenant le nom d'un pharaon ;
 en architecture, le cartouche est un ornement de pierre taillée portant, au moins à l'origine, une inscription gravée ;
 en dessin technique, le cartouche d'inscriptions est un cadre portant les références du dessin ;
 en signalisation routière, un cartouche permet d’identifier le type et le numéro de la voie.

Personnalités 
 Louis Dominique Cartouche (1693-1721), célèbre brigand français
 Cartouche (1967-), nom de scène du comique français Farid Bendjafar

Arts

Cinéma 
 Cartouche, film de Gérard Bourgeois de 1911
 Cartouche, film de Jacques Daroy de 1934
 Cartouche, roi de Paris, film de Guillaume Radot de 1950
 Cartouche, film de Philippe de Broca de 1962
 Cartouche, prince des faubourgs, série télévisée d'animation franco-allemande diffusée à partir du  sur M6
 Cartouche, le brigand magnifique, téléfilm de Henri Helman de 2009

Musique 
 Cartouche, groupe de punk-rock mélodique français, créé en 2004
 Cartouche, nom d'un groupe de  belge

Autres 
 Cartouche, série de bande dessinée (1964-1966) de Jean Ollivier (scénario) et Eduardo Coelho (dessin)
 Cartouche, petit format de l'éditeur Jeunesse et Vacances

Homonymie de titre